С-16:
 С-16 — подводная лодка серии IX-бис Северного Флота Рабоче-Крестьянского ВМФ Союза ССР в 1944-1956 годов полное наименование С-16 «Герой Советского Союза Нурсеитов».
 С-16 — русский лёгкий дневной истребитель «Сикорский С-16» (он же — РБВЗ С-XVI), конструкции И. И. Сикорского, эксплуатировавшийся в 1915 — 1923 годов.
 С-16 — проект 240-мм миномёта разработки Центрального артиллерийского конструкторского бюро (1943 год, главный конструктор В. Г. Грабин).
 С-16 — болид «Формулы-1» команды Sauber Petronas, построенный для участия в чемпионате 1997 года.

Примечания